With or Without You ist die Bezeichnung für:
 With or Without You, Lied der irischen Rockband U2
 With or Without You (1999), englischer Film von Michael Winterbottom
 With or Without You (2003), US-amerikanischer Film von G. Stubbs